Anthonie Heinsius (1641–1720), nederländsk statsman
Daniel Heinsius (1580–1655), nederländsk filolog och skald
Gottfried Heinsius (1709–1769), tysk astronom
Nikolaes Heinsius den äldre (1620–1681), nederländsk filolog och diplomat, son till Daniel Heinsius
Nikolaes Heinsius den yngre (1656–?), nederländsk författare, son till Nikolaes Heinsius den äldre

Efternamn